Christine de Rivoyre (1921-2019) : journaliste française;
 Denis de Rivoyre (1837-1907) : explorateur français.

Homonymie de patronyme